Будённовский проспе́кт  — один из центральных проспектов города Ростова-на-Дону; пересекает Большую Садовую улицу, проходит параллельно переулкам Островского (с запада) и Соборному (с востока). Начинается проспект с юга от Береговой улицы и заканчивается на север пересечением с улицей Нансена (Рабочий городок). В месте пересечения Будённовского проспекта с улицей Мечникова образована Комсомольская площадь.

Ранее назывался: Таганрогская дорога (XVIII век), Таганрогская улица (XIX век), Таганрогский проспект (XX век).

История 

До 1923 года улица именовалась как Таганрогский проспект.

В 1923 году проспект назван в честь Семёна Михайловича Будённого — советского военачальника, государственного и партийного деятеля.

В Гражданскую войну Будённый являлся одним из командиров Первой Конной армии, в составе которой использовались тачанки. На  находящемся на пересечении с Большой Садовой улицей, установлен барельеф, посвящённый тачанке.

На пересечении проспекта с Пушкинской улицей (по центру аллеи) установлен памятник-бюст С. М. Будённому.

Транспорт 
Будённовский проспект — одна из главных транспортных артерий Ростова-на-Дону, здесь проходит множество автобусных, два троллейбусных и два трамвайных маршрута. По центру проспекта от улицы Станиславского до улицы Максима Горького проложены трамвайные пути.

Является одной из основных транспортных магистралей города, связывающих Береговую улицу (набережную реки Дон) с центром и другими районами города. На всём протяжении от Береговой улицы до улицы Нансена проспект имеет шесть полос движения (по три в каждом направлении). На пересечениях с Московской и Большой Садовой улицами для пешеходов открыты подземные переходы. Для автоматического регулирования движения транспорта Будённовский проспект имеет 13 светофорных объектов.

География 

Номера домов увеличиваются с юга на север.

На проспекте находятся:
 Доходный дом Рецкера и Хосудовского, Будённовский 10 (снесён). Здание было простроено в 1916 году по проекту Л. Ф. Эберга. Разрушено во время Великой Отечественной войны. В 1957 году на этом месте построили четырёхэтажное здание общежития мореходного училища им. Г. Я. Седова. В настоящее время здание занимает мореходное училище «Экипаж № 1».
 здание бывшей Высшей партийной школы, Будённовский 20;
 Контора мельницы И. А. Супрунова, здание на Будённовском проспекте, 33;
 бывший Палас-Отель, Будённовский 43/53;
 Ростовский государственный цирк, Будённовский 45;
 Доходный дом Чирикова, Будённовский 46;
 Доходный дом Хахладжева, Буденновский, 22/46;
 здание Ростовского филиала «ОАО Ростелеком», Будённовский 50;
 гостиница «Ростов», Будённовский 59; построена рядом с местом, где стояла Скорбященская церковь.
 консульство Южной Кореи, Будённовский 60, 7 этаж;
 торговое представительство Венгрии, Будённовский 60, 11 этаж.

На пересечении с Большой Садовой улицей находятся ЦУМ и «Вкусно и точка».

Примечания

Ссылки 
 Буденновский проспект. // Улицы Ростова. — Централизованная библиотечная система Ростова-на-Дону.
 Фотоархивы «Улицы Ростова» Будённовский проспект
 Ростов-на-Дону — Буденовский проспект
 Ростов-на-Дону / Таганрогский проспект 

Улицы Ростова-на-Дону, названные в честь людей
Улицы Ростова-на-Дону
Ростов